Ministerio de Industria puede referirse a los siguientes ministerios:
 Ministerio de Industria (Argentina), cartera de Argentina creada en 1954 y disuelta en 1956.
 Ministerio de Industria (Argentina, 2009), cartera de Argentina creada en 2009 y disuelta en 2010.
 Ministerio de Industrias (Cuba), cartera de Cuba.
 Ministerio de la Industria Alimentaria, cartera de Cuba.
 Ministerio de Industria y Comercio (República Dominicana), cartera de República Dominicana.
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cartera de España creada en 2018.
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cartera de España creada en 2011 y disuelta en 2016.
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cartera de España creada en 2004 y disuelta 2011.
 Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. 
 Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay.